5-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Кауфбойрен, Аугсбург, Ландсберг-ам-Лех и Фюссен с 27 декабря 1980 года по 2 января 1981 года. Формат турнира сохранился с прошлогоднего турнира, на первом этапе в двух группах выявляют сборные, которые сыграют в чемпионской группе и выявят чемпиона мира, а в утешительном раунде выявляют неудачника, который покидает турнир сильнейших и выбывает в группу «B». Победу одержали хоккеисты сборной Швеции, 2 место заняла сборная Финляндии. Бронзовые медали достались сборной СССР.

Группа A 
Предварительный раунд

Финальный раунд 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Ларс Эрикссон
 Защитник:  Милослав Горжава
 Нападающий:  Патрик Сундстрём

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Ларс Эрикссон
 Защитники:  Гокан Нордин —  Милослав Горжава
 Нападающие:  Ян Эриксон —  Патрик Сундстрём —  Ари Лагтеенмяки

Группа B 

Матчи состоялись 23 — 29 марта в Страсбурге (Франция).

Предварительный раунд

Финальный раунд 

 завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1982.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1981 год в хоккее
Декабрь 1980 года
Январь 1981 года
Чемпионаты мира в ФРГ
Спорт в Германии в 1980 году
Спорт в Германии в 1981 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей